Фредерик де Хаутман (; 1571, Гауда — 21 октября 1627, Алкмар) — голландский мореплаватель, астроном и лингвист, младший брат мореплавателя Корнелиса де Хаутмана.

Биография 

Фредерик де Хаутман родился в 1571 году в Гауде. Первую свою экспедицию совершил в 1595—1597 годах к берегам Ост-Индии, в ней он помогал делать астрономические наблюдения известному астроному Петеру Дирксону Кейзеру (). В этом путешествии Кейзер умер, но Хаутман закончил его работу: 12 созвездий южного полушария считаются впервые описанными именно ими, впервые эти созвездия зафиксированы в «Уранометрии» (1603) Иоганном Байером<ref>Айан Ридпат. «Звёздные истории»  на сайте ianridpath.com</ref>.

Отправившись в очередное путешествие со своим старшим братом, отличавшимся весьма скверным и вспыльчивым нравом, путешественники ввязались в конфликт на Суматре: в результате Корнелис был убит, а сам Фредерик с 11 сентября 1599 года по 25 августа 1601 года был в плену у Султана Ачеха — годы, проведённые у него, путешественник потратил на изучение местного диалекта малайского языка и астрономические наблюдения. Вернувшись на родину в 1603 году, Хаутман опубликовал свои астрономические изыскания, в которых описывались 303 неизвестные ранее звезды, а также (впервые в мире) словари и учебники малайского и малагасийского языков, до залива Шарк. Примечательно, что путь капитанов лежал к Яве, а к берегам Австралии, лежащим намного южнее, они попали в силу несовершенства измерительных приборов того времени.

С 1621 по 1623 год Хаутман был губернатором Молуккских островов. В 1624 году вновь вернулся на родину, опять жил в Алкмаре, где и скончался 21 октября 1627 года.

 См. также 

 Амбонская резня
 История исследования Австралии
 История Западной Австралии ()

 Примечания 

 Ссылки 
 Биография  на сайте adb.anu.edu.au
 Исследование и картографирование австралийского побережья в XVII—XVIII вв.  на сайте ''voc.iinet.net.au

Мореплаватели Нидерландов
Лингвисты Нидерландов
Путешественники XVI века
Путешественники XVII века